Künsbach ist ein geographischer Name:
 Künsbach, Weiler der Gemeinde Kupferzell, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Künsbach (Kocher), linker Zufluss des Kochers in Künzelsau, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Künzbach, rechter Zufluss der Elsava bei Sommerau, Markt Eschau, Landkreis Miltenberg, Bayern